Макговерн, Маго́верн () — фамилия ирландского происхождения. Известные носители:

 Макговерн, Арт (1882—1915) — канадский и американский бейсболист.
 Макговерн, Джеймс (род. 1959) — американский политик.
 Макговерн, Джордж (1922—2012) — американский политик.
 Макговерн, Майкл (род. 1984) — североирландский футболист. 
 Макговерн, Реймонд (род. 1939) — бывший сотрудник ЦРУ, общественный деятель. 
 Макговерн, Элизабет (род. 1961) — американская актриса.

Примечания